Termenul „Eagle” se poate referi la:

 în limba engleză înseamnă vultur
 Eagle (navă) cu pânze americană folosită la paza coastei
 Eagle de aur, monedă nord-americană
 Eagle Vale, Sydney o suburbie în Sydney, Australia.
 F-15 Eagle un avion de superioritate aeriană
 Eagle (automobil), desființat în anul 1998. 
 "Eagle (cântec)", single al grupului muzical ABBA de pe The Album.

Note